Ла Тапија има више значења:

 Ла Тапија, Луис Самано (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тапија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику